Christian Ditlev (von/zu) Rantzau (også Detlev, Detlef) er navnet på flere personer:

 Christian Ditlev Rantzau (rigsgreve) (1670-1721) – holstensk rigsgreve til grevskabet Rantzau, dansk lensgreve til grevskabet Løvenholm, godsejer, vicestatholder i Hertugdømmerne
 Christian Ditlev Rantzau (amtmand) (1721-1767) – dansk hofmarskal og amtmand
 Christian Ditlev Carl Rantzau (1772-1812) – holstensk overpræsident i Altona